L'expression Hong Kong Film Awards 1999 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1999
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2000 mais honorait des films sortis en 1999 à Hong Kong